

Letteratura 
 Sin City – serie di graphic novels di Frank Miller
 Sin City – autobiografia del giornalista britannico Ralph Shaw

Cinema 
 Sin City – film del 2005 basato sulle graphic novels
 Sin City - Una donna per cui uccidere (Sin City: A Dame to Kill For) – film del 2014, sequel del precedente

Televisione 
 Sin Cities – serie televisiva trasmessa su Showcase riguardante viaggi a sfondo sessuale
 "Sin City" – quarto episodio della terza stagione della serie TV Supernatural

Geografia 
 Sin City – soprannome per una città che soddisfi diversi vizi, principalmente Las Vegas
 Utica (New York) – città conosciuta come "Sin City" tra gli anni trenta e gli anni cinquanta a causa della corruzione e del crimine organizzato che vi erano presenti
 Lynn (Massachusetts) – città a cui viene applicata l'espressione "The City of Sin", da una vecchia poesia che recita: "Lynn, Lynn, the city of sin, you'll never go out, the way you went in".

Aziende 
 Sin City – società produttrice di film pornografici

Musica

Album 
 Sin City – album del gruppo The Flying Burrito Brothers
 Sin City – album del gruppo Genitorturers

Canzoni 
 "Sin City" – canzone dei Flying Burrito Brothers dal loro primo album The Gilded Palace of Sin
 "Sin City" – canzone del gruppo AC/DC dal loro album Powerage
 "Sin City" – canzone di Chris de Burgh dal suo primo album Far Beyond These Castle Walls
 "Sin City" – canzone del gruppo Upon a Burning Body dal loro album Red. White. Green.
"Sin City" – canzone del rapper Ice King